Le terme ligne 223 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 223 des chemins de fer belge
 Ligne 223 des lignes ferroviaires en Suisse
 Ligne 223 des chemins de fer tchèques

Voir aussi 
  

223